Hillerød (gemeente), een gemeente in Denemarken
Hillerød (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in deze gemeente
Hillerød (plaats), een plaats in deze gemeente